Мирза (англ. Mirza; перс. ميرزا) — многозначное слово:
 Мирза — иранский титул у некоторых тюркских народов.

Фамилия 
 Мирза, Анила (род. 1974) — датская певица.
 Мирза, Дия (род. 1981) — индийская актриса и модель.
 Мирза, Искандер (1899—1969) — генерал-губернатор Пакистана и его первый президент.
 Мирза, Мухаммат (род. 1952) — татарский поэт.
 Мирза, Саня (род. 1986) — индийская профессиональная теннисистка.
 Мирза, Фахан (род. 1975) — шведский профессиональный игрок в снукер, эмигрировавший из Пакистана.
 Мирза, Фехмида (род. 1956) — первая женщина в Пакистане занявшая должность спикера нижней палаты парламента государства.
 Мирза, Шахзад (1952—2021) — пакистанский шахматист, международный мастер (1985), тренер.
 Мирза, Юсиф (род. 1988) — профессиональный шоссейный велогонщик, представляющий ОАЭ.

См. также 
 Мурза
 Мырза